Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Sainte-Marguerite (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à sainte Marguerite de Hongrie, (1242-1241), sœur de saint Etienne (roi de Hongrie) et moniale dominicaine. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Sainte-Marguerite se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

En Belgique 
 la place Sainte-Marguerite, à Bouge (Namur)
 la rue Sainte-Marguerite (Sint-Margrietstraat), à Gand
 la rue Sainte-Marguerite, à Haine-Saint-Pierre (La  Louvière)
 la rue Sainte-Marguerite, à Liège (avec le quartier Sainte-Marguerite’)
 la rue Sainte-Marguerite (Sint Margaretastraat), à Lierre (Lier)
 la rue Sainte-Marguerite (Sint-Margrietstraat), à Tamise (Temse)

Au Canada (Québec) 
 le boulevard Sainte-Marguerite, à Mercier
 la rue Sainte-Marguerite, à Trois-Rivières

Aux États-Unis 
 la rue Sainte-Marguerite (St. Margaret street), à Charleston (Caroline du Sud)

En France 
 la rue Sainte-Marguerite, à Anglet
 l’avenue Sainte-Marguerite, à Antibes
 la rue Sainte-Marguerite, à Beaune
 l’avenue Sainte-Marguerite, à Cannes
 la rue Sainte-Marguerite, à Châlons-en-Champagne
 la rue Sainte-Marguerite, à Eckbolsheim
 la rue Sainte-Marguerite, à Juan-les-Pins
 l’avenue Sainte-Marguerite, à Marseille
 le boulevard de Sainte-Marguerite, à Marseille (avec le ‘quartier Sainte-Marguerite’)
 l’avenue Sainte-Marguerite, à Nice
 la rue Sainte-Marguerite, à Pantin
 la rue Sainte-Marguerite, à Paris
 la rue Sainte-Marguerite, à Saint-Malo
 la rue Sainte-Marguerite, à Strasbourg
 l’avenue Sainte-Marguerite, à Tomblaine

À Malte 
 la rue Sainte-Marguerite (St. Margaret street), à Siggiewi

Au Royaume-Uni 
 la rue Sainte-Marguerite (St. Margaret street), à Bradford-on-Avon
 la rue Sainte-Marguerite (St. Margaret street), à Canterbury
 l’avenue Sainte-Marguerite (St. Margaret street), à Dalry (Ecosse)
 la rue Sainte-Marguerite (St. Margaret street), à Dunfermline (Ecosse)
 la rue Sainte-Marguerite (St. Margaret street), à Londres
 la rue Sainte-Marguerite (St. Margaret street), à Rochester
 la rue Sainte-Marguerite (St. Margaret street), à Westminster

En Suisse 
 la rue Sainte-Marguerite, à Sion

Notes 

Marguerite, Rue